Se även Karl August av Sachsen-Weimar (1844-1894).

Karl August av Sachsen-Weimar, född 3 september 1757, död 14 juni 1828, var hertig av Sachsen-Weimar och Sachsen-Eisenach från 1758 till 1809, under moderns förmyndarskap 1758–1775. Han var från 1809 hertig och 1815 storhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach fram till sin död 1828. 

Han var son till hertig Ernst August II Konstantin av Sachsen-Weimar och Amalia av Braunschweig, efterträdde 1758 sin fader, blev 1775 myndig och gifte sig samma år med Louise av Hessen-Darmstadt.

Barn:

 Luise Auguste Amalie (1779–1784) 
 Karl Fredrik (1783-1853), storhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach 1828–1853.
 Carolina Luise (1786–1816); gift 1810 med Fredrik Ludvig av Mecklenburg-Schwerin (1778–1819) 
 Carl Bernhard (1792–1862); gift 1816 med Ida av Sachsen-Meiningen (1794–1852) 

Härutöver fick han tre barn med sin mätress, skådespelerskan Karoline Jagemann.

Han tog en framstående del i stiftandet av tyska fursteförbundet och inträdde 1791 i preussiska armén, med vilken han 1792–1793 gjorde fälttåget mot Frankrike. Efter de preussiska arméernas nederlag vid Jena och Auerstädt 1806 slöt han sig till Rhenförbundet för att rädda sitt land. Efter slaget vid Leipzig 1813 gick Karl August i rysk krigstjänst och anförde en av ryssar och tyskar sammansatt armékår i Belgien. På Wienkongressen 1815 fick han ökat landområde och titeln storhertig. År 1816 gav han sitt land en författning, och han regerade så liberalt, som stormakternas reaktionära hållning tillät. 

Han skyddade tryckfriheten, gynnade universitetet i Jena samt befordrade handel och näringar. Genom att kalla till sig Goethe, som han gjorde till hertigdömets inflytelserikaste ämbetsman, samt Schiller, Wieland och Herder gjorde han Weimar för en tid till Tysklands kulturella medelpunkt.

Referenser

Källor

Noter

Hertigar av Sachsen
Storhertigar
Huset Wettin
Födda 1757
Avlidna 1828
Män
Deltagare i slaget vid Jena-Auerstedt